Elliott kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Elliott (udde),

Australien 

 Elliott (ort i Australien, Northern Territory), Barkly, 
 Elliott (ort i Australien, Tasmanien), Waratah/Wynyard,

USA 

 Elliott (ort i USA, Mississippi), Grenada County, 
 Elliott (ort i USA, Iowa), Montgomery County, 
 Elliott (ort i USA, Illinois), Ford County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar